TwentyFourSeven è il sedicesimo album in studio del gruppo musicale britannico UB40, pubblicato nel 2008.

Tracce
Versione The Mail on Sunday 
Rainbow Nation
End of War
Lost and Found
Here We Go Again
Oh America
Instant Radical Change of Perception
I'll Be There
Once Around
This Is How It Is
The Road
CD 
End of War
Lost and Found
Dance Until The Morning Light (con Maxi Priest ft. DJ Rapper Truth)
This Is How It Is
Rainbow Nation
Here We Go Again
I Shot the Sheriff (con Maxi Priest, Marvin Priest & DJ Beniton)
Oh America (extended version; con One Love & Rasta Don of Arrested Development)
Once Around
Slow Down
I'll Be Back
Instant Radical Change of Perception
It's All in the Game (con Duncan Campbell)
I'll Be There
Middle of the Night
Securing The Peace
The Road

Collegamenti esterni